Герб Олівейри-де-Аземейша
 Герб Олівейри-де-Фрадеша
 Герб Олівейри-ду-Байрру
 Герб Олівейри-ду-Ошпітала